

Населені пункти та їхні частини
 Вісньова — село в гміні Свідниця Свідницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Вісньова — село в гміні Вішньова Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Вісньова — село в гміні Івежице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Вісньова — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Вісньова — село в гміні Сташув Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Вісньова — село в гміні Лаґув Келецького повіту Свентокшиського воєводства

 Вісньова — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Вісньова — частина села Яблоново в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства

Примітки

Див. також 
Ґміна Вішньова